Hogan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hogan Township (Arkansas)
 Hogan Township (Indiana)
 Hogan Township (Oklahoma)